Vojvodići kod Glušca (Foča, BiH)
 Vojvodići kod Slatine (Foča, BiH)